Izraelský politik Menachem Begin stál v čele dvou vlád:
první vláda Menachema Begina (1977–1981) – zastoupené subjekty: Likud, Národní náboženská strana, Agudat Jisra'el, nezařazený poslanec Moše Dajan a krátce Šlomcijon (sloučila se s Likudem),
druhá vláda Menachema Begina (1981–1983) – zastoupené subjekty: Likud, Národní náboženská strana, Agudat Jisra'el, Tami, Telem a Techija.